Gouvernement Jacques Chirac (1), du  au  ;
Gouvernement Jacques Chirac (2), du  au .

Voir aussi
 
Jacques Chirac
Historique des gouvernements de la France